Herzfeld, apellido, puede hacer referencia a:

  Ernst Emil Herzfeld; o
 Helmut Herzfeld.